Николас Баррьентос (; род. 24 апреля 1987 года , Колумбия) — колумбийский профессиональный теннисист.

Общая информация

Спортивная карьера 
Начал профессиональную карьеру в 2009 году. В 2010 году выиграл первый парный турнир серии «фьючерс», а в 2011 году первый в одиночном. В марте 2013 года в Перейре выиграл первый парный турнир из серии «челленджер». В октябре выигрывает в парных соревнованиях на «челленджере» в Сан-Жозе-ду-Риу-Прету. В июле 2014 года совместно с Хуаном Себастьяном Кабалем вышел в финал на турнире ATP в Боготе. В августе дебютировал в основной сетке на серии Большого шлема Открытом чемпионате США, где в паре с Сантьяго Хиральдо дошёл до второго раунда. В сентябре совместно с Эдуардо Струваем защищает титул на «челленджере» в Перерйре.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (12)

Победы (7) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (5)

Финалы турниров ATP в парном разряде (3)

Поражения (3)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (53)

Победы (24)

Поражения (29)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Колумбии